Stubica (miasto Vrbovsko) – wieś w Chorwacji, w żupanii primorsko-gorskiej, w mieście Vrbovsko
 Donja Stubica – miasto w Chorwacji, w żupanii krapińsko-zagorskiej, siedziba miasta Donja Stubica
 Miasto Donja Stubica – jednostka administracyjna w Chorwacji, w żupanii krapińsko-zagorskiej
 Gornja Stubica – wieś w Chorwacji, w żupanii krapińsko-zagorskiej, siedziba gminy Gornja Stubica
 Gmina Gornja Stubica – gmina w Chorwacji, w żupanii krapińsko-zagorskiej

 Stubica (gmina Nikšić) – wieś w Czarnogórze, w gminie Nikšić
 Stubica (gmina Paraćin) – wieś w Serbii, w okręgu pomorawskim, w gminie Paraćin
 Stubica (gmina miejska Lazarevac) – wieś w Serbii, w mieście Belgrad, w gminie miejskiej Lazarevac
 Stubica (gmina Plužine) – wieś w Czarnogórze, w gminie Plužine